Ралли Португалии 1975 года (официально Rallye de Portugal 1975) - шестой этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 18 по 21 июля. Это 9-е Ралли Португалии в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила  и была разделена на 34 спецучастка. На старт вышло 73 экипажа, а до финиша добрались только 22 из них.

Финн Маркку Ален одержал свою первую победу в карьере в рамках чемпионата мира и стал самым молодым победителем этапа в возрасте 24 лет и 156 дней. Этот рекорд продержался более пяти лет и был побит его соотечественником Хенри Тойвоненом на Ралли Великобритании 1980 года.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
4, 7 и 8 спецучастки были отменены

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году